A na jelentései lehetnek:

 Na, a nátrium vegyjele
 Na, japán kana
 Na nyelv, sino-tibeti nyelv
 na, a naurui nyelv ISO-kódja
 NA, Namíbia ISO-országkódja
 .na, Namíbia internetes legfelső szintű tartomány kódja
 Na (那国), kínai államalakulat a Csou-dinasztia korában
 n.a. nincs adat (használatos az angol „N/A” formában is: not applicable, not available, not assessed, no answer)